Пакленица може да се односи на:

 Пакленица (Новска), насеље града Новске, западна Славонија, Република Хрватска
 Горња Пакленица, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Доња Пакленица, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ

или

 Национални парк Пакленица, национални парк на Велебиту између Лике и Далмације, Република Хрватска